Васконселлос — фамилия. Известные носители:
 Васконселлос, Жагуаре (1905—1946) — бразильский футболист, голкипер.
 Васконселлос, Марта (род. 1948) — бразильская фотомодель, Мисс Вселенная 1968.

См. также 
 Васконселос